Fruitvale (Colorado)
Fruitvale (Texas)

Desambiguações de topônimos